Mellies ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Mellies (1929–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Otto Mellies (1931–2020), deutscher Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Wilhelm Mellies (1899–1958), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Melis
 Schloss-Quelle Mellis
 Mellis
 Méliès
 Milies
 Nikolaus Milies